Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di  (, ovvero circa 11 milioni di anni luce).

Distanze minori di 1023 m
  — Distanza dal Sole alla Galassia Sombrero.
  — Distanza approssimativa dal Sole all'ammasso della Vergine, il più vicino ammasso galattico.
  — Distanza approssimativa dal Sole all'ammasso della Fornace.
  — Distanza approssimativa dal Sole all'ammasso di Eridano.
Distanze maggiori di 1024 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Cosmologia (astronomia)

+23